Страшные сказки: Город ангелов () — американский телесериал в жанре хоррор-триллера и фэнтези, созданный Джоном Логаном для телеканала Showtime, является спинн-оффом телесериала Страшные сказки. Действие сериала происходит в 1938 году. Премьерный показ состоялся 26 апреля 2020. В августе 2020 года сериал был закрыт после первого сезона.

Сюжет 
Сериал рассказывает о событиях периода Золотого Века Голливуда в 1930-х годах, спустя 50 лет после событий основного телесериала. Действие разворачивается в 1938 году в Лос-Анджелесе — время и место «на которое серьёзно повлиял мексиканско-американский фольклор и социальная напряженность». Персонажи сериала втянуты в конфликт между мексиканской богиней смерти Санта Муэрте, которая почитается как покровительница мертвых и проводница в иной мир, и её духовной сестрой — демоницей Магдой, которая считает человечество изначально злым по своей сути и собирается это доказать. Детективу Тьяго Веге и его напарнику, детективу Льюису Миченеру, поручают расследование чудовищного убийства, и вскоре они столкнутся с прошлым Лос-Анджелеса, а также с его настоящим: расовой напряженностью, надвигающейся угрозой войны, нацистскими заговорами — все это сбивает их со следа на каждом шагу.

В ролях

Основной состав 
 Натали Дормер — Магда, мистическая демоница, которая может превращаться в любого человека по своему выбору. Среди персонажей Магды — помощница политика Алекс, домохозяйка Эльза (и её сын Фрэнк), предводительница банды Рио.
 Дэниэл Дзоватто — Сантьяго «Тьяго» Вега, первый мексиканско-американский детектив LAPD.
 Керри Бише — Сестра Молли, харизматичная радио-евангелистка.
 Адриана Барраса — Мария Вега, мать семьи Вега.
 Джессика Гарза — Джозефина Вега, младший ребёнок в семье Вега.
 Майкл Глэдис — Чарльтон Таунсенд, член городского совета и глава комитета по транспорту городского совета Лос-Анджелеса.
 Джонатан Нивз — Матео Вега, младший брат Тьяго.
 Рори Киннер — Питер Крафт, немецкий педиатр и глава Германоамериканского союза.
 Нейтан Лейн — Льюис Миченер, ветеран LAPD и партнер Тьяго Веги.

Второстепенный состав 
 Себастьян Чакон — Лихой Рико.

 Джулиан Хиллиард — Том Крафт, сын Питера.
 Лоренца Иззо — Санта Муэрте, божество, чьи последователи обращаются к ней за помощью с исцелением, защитой и легким уходом в иной мир.

 Итан Пек — Герман Аккерманн, заместитель командира Германоамериканского союза.
 Пайпер Перабо — Линда Крафт, жена Питера.
 Адан Мартин Роча — Диего Лопес.
 Адам Родригес — Рауль Вега, старший из детей Веги.
 Доминик Шервуд — Курт, шофер Ричарда Госса, предположительно агент гестапо.
 Брент Спайнер — Нед Вандерхофф, капитан полиции и босс Веги и Миченера.
 Хадсон Уэст — Тревор Крафт, сын Питера.
 Томас Кречман — Ричард Госс, немецкий архитектор и оперативник Третьего рейха.

 Лин Шэй — Дотти Минтер, подруга Миченера.

 Эми Мэдиган — Аделаида Финнистер, мать Молли.

Эпизоды

Производство 
Съемки начались в августе 2019 года в Лос-Анджелесе. Пако Кабесас снял несколько эпизодов, в том числе пилотный. Ранее он уже снимал четыре эпизода сериала Страшные сказки (в том числе, финальный). 13 января 2020 года было объявлено, что премьера сериала состоится 26 апреля 2020 года.В августе 2020 года Showtime закрыли сериал после первого сезона.

Критика

Отзывы 
На сайте Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг одобрения 76 % на основе 21 отзыва, со средним рейтингом 7,49/10.
Общее мнение сайта: "Хотя множество интересных персонажей в «Городе ангелов» могли быть раскрыты лучше, если бы их было меньше, тем не менее, изворотливые сюжеты и превосходная игра актёров непременно удовлетворят поклонников «Страшных сказок».
На Metacritic, сериал имеет средневзвешенную оценку 63 из 100, основанный на 14 рецензиях, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страшные сказки: Город ангелов на КиноПоиске
 Страшные сказки: Город ангелов на IMDb

Телесериалы США, запущенные в 2020 году